Drammatico – genere narrativo
 Film drammatico – genere di film
 Monologo drammatico – genere teatrale
 Soprano drammatico – registro vocale
 Soprano drammatico d'agilità – registro vocale
 Soprano lirico-drammatico – registro vocale

Pagine correlate 
Dramma (disambigua)